Chambarak är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Chambarak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Chambarak är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Chambarak ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Chambarak. Runt Chambarak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Chambarak är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Chambarak består till största delen av jordbruksmark.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik